Qingaasarsuaq bezeichnet:
 Qingaasarsuaq (Berg, Ilulissat), Berg im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Qingaasarsuaq (Berg, Qasigiannguit), Berg im Distrikt Qasigiannguit, Grönland